Mombang Boru (Sibabangun), een plaats in Indonesië
Mombang Boru (Marancar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing